Gorham ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Gorham (Illinois)
 Gorham (Kansas)
 Gorham (Maine)
 Gorham (New Hampshire)
 Gorham (New York)
 Gorham Township (Fulton County, Ohio)

in Gibraltar:
 Gorham-Höhle

in Antarktika:
 Mount Gorham, Berg im Palmerland

Gorham ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Gorham (1775–1855), US-amerikanischer Politiker
 Christopher Gorham (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Eville Gorham (1925–2020), kanadisch-US-amerikanischer Wissenschaftler
 Graeme Gorham (* 1987), kanadischer Skispringer
 John Marshall Gorham (1853–1929), britischer Motorbootfahrer
 Karen Gorham (* 1964), britische anglikanische Theologin; Suffraganbischöfin von Sherborne
 Lemuel Whittington Gorham (1885–1968), US-amerikanischer Internist
 Nathaniel Gorham (1738–1796), US-amerikanischer Politiker
 Scott Gorham (* 1951), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Sophia Gorham (1881–1969), britische Teilnehmerin bei olympischen Motorbootwettkämpfen
 William R. Gorham (1888–1949), Ingenieur und Unternehmer

Gorham bezeichnet außerdem:
 den Markennamen des ehemaligen japanischen Automobilherstellers Jitsuyō Jidōsha Seizō
 Gorham (Kraftfahrzeug), Fahrzeug von Jitsuyo Jidosha Seizo
 Gorham-Stout-Syndrom, eine Erkrankung der Knochen